Il existe plusieurs lycées français portant le nom de Jules Michelet (1798-1874), historien français.

Par ordre alphabétique des villes :
 le lycée Michelet à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
 le lycée Michelet à Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
 le lycée Michelet à Marseille (Bouches-du-Rhône), devenu le lycée La Fourragère à la rentrée scolaire 2012.
 le lycée Michelet à Montauban (Tarn-et-Garonne).
 le lycée Michelet à Nantes (Loire-Atlantique).
 le lycée Michelet à Nice (Alpes-Maritimes).
 le lycée Michelet à Vanves (Hauts-de-Seine).